Виктор Дмитриевич Швец (; род. 6 января 1954, пгт Боровая, Фастовский район, Киевская область, УССР, СССР) — советский государственный и украинский политический деятель, юрист. Народный депутат Украины. Член Президиума Политсовета партии Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Образование 

В 1980 году окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко и получил квалификацию юриста.

Работал в научных и научно-исследовательских учреждениях.

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин и профилактики преступлений Академии управления МВД Украины, кандидат юридических наук.

Карьера 
С 1982 года работал адвокатом, заведующим юридической консультации, председателем коллегии адвокатов Киева.

До избрания народным депутатом Украины в 2006 году работал начальником Главного управления надзора за соблюдением законов органами государственной налоговой службы и на транспорте Генеральной прокуратуры Украины.

25 мая 2006 — 12 июня 2007 г. — народный депутат Украины V созыва от блока Юлии Тимошенко, № 31 в списке. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

23 ноября 2007 — 12 декабря 2012 г. — народный депутат Украины VI созыва от блока Юлии Тимошенко, № 26 в списке. Председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

С 12 декабря 2012 г. — народный депутат Украины VII созыва от партии всеукраинское объединение «Батькивщина», № 40 в списке. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики.

Семья 

Жена Ирина Александровна. Дочь Юлия (1980) — член Центральной избирательной комиссии (2007—2018).

Награды и звания 

Государственный советник юстиции 3-го класса (с августа 2007).

Награждён почётной грамотой Верховной Рады Украины и высшими наградами Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Госдепартамента исполнения наказаний, Академии управления МВД Украины.

Примечания

Ссылки 
 В. Д. Швец на сайте Верховной Рады 

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Юристы Украины
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Украины